Józef Serafin ist der Name folgender Personen:

* Józef Serafin (Politiker) (* 1921), polnischer Politiker
 Józef Serafin (Organist) (* 1944), polnischer Organist und Musikpädagoge